Петър Костов Белогушев () е български актьор.

Биография 
Роден е през 1900 г. в семейството на дееца на ВМОРО Коста Белагушов от град Прилеп, Османската империя, днес Северна Македония. Започва театралната си дейност през 1918 г. във фронтовия театър на Четвърта армия. През 1923 г. играе в Македонския драматичен театър „Илинден“ на Войдан Чернодрински. От 1925 до 1926 г. е в Кооперативния театър. През 1931 г. е в Плевенския общински театър. След това играе на сцените на Русенския общински театър, Бургаския областен театър, Варненския общински театър, Пловдивския областен театър. Умира на 13 юни 1967 г. в Русе.

Негов първи братовчед по бащина линия е общественикът и публицист Коста Църнушанов. Чичо му Никола Белагушов е деец на ВМОРО.

Роли 
Петър Белогушев играе множество роли, по-значимите са:
 Павел Кереков – „Свекърва“ на Антон Страшимиров
 Княз Щербатски – „Анна Каренина“ на Лев Толстой
 Ханджията – „Хъшове“ на Иван Вазов
 Осип – „Ревизор“ на Николай Гогол
 Казълбаша – „Снаха“ на Георги Караславов
 Милер – „Коварство и любов“ на Фридрих Шилер
 Бонороа – „Мнимият болен“ на Молиер

Бележки 

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Родени в Прилеп
Починали в Русе
Български творци от Македония
Български имигранти от Македония в Русе